Џо Пери може да се односи на:
 Џо Пери (музичар), гитариста групе Аеросмит
 Joe Perry (албум)
 Џо Пери (играч снукера)
 Џо Пери (амерички фудбал)
 Џо Пери (политичар)